In 2018 werd het 60ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 20 januari tot 7 april. Sobradinho werd de kampioen.

De kampioen en vicekampioen plaatsten zich voor de Série D 2019.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil